Asloum ist der Familienname folgender Personen:
 Brahim Asloum (* 1979), französischer Boxer
 Rédouane Asloum (* 1981), französischer Boxer